Le  (au pluriel : ) est un terme de la langue allemande qui peut faire référence à : 
 la notion historique d'assemblée parlementaire, laquelle date du Moyen âge ;
 l'ancienne assemblée parlementaire de Prusse, laquelle a été créée à la fin du Moyen Âge ; 
 l'ancienne assemblée parlementaire du  (Alsace-Lorraine), pendant l'occupation allemande entre 1871 et 1919, à la suite de la guerre franco-allemande de 1870 ;
 une assemblée parlementaire actuelle de l’un des pays de langue allemande suivants :
 l'Allemagne, 
 l'Autriche,
 le Liechtenstein.